Amathitis — подрод жуков-тускляков из семейства жужелиц и подсемейства харпалин (Harpalinae).

Виды 
К этому подроду относятся 10 видов:
 Amara abdominalis (Motschulsky, 1844)
 Amara fedtschenkoi Tschitscherin, 1898
 Amara karalangana Hieke, 1996
 Amara microdera (Chaudoir, 1844)
 Amara parvicollis Gebler, 1833
 Amara rubens Tschitscherin, 1899
 Amara rufescens (Dejean, 1829)
 Amara silfverbergi Hieke, 1996
 Amara stulta Lutshnik, 1935
 Amara subplanata (Putzeys, 1866)

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — subgenus Amathitis Zimmermann, 1832

Харпалины